Charles Gaudin ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Charles Gaudin (Fotograf) (Jacques-Charles-Emmanuel Gaudin; 1825–1905), französischer Fotograf, Fotopionier und Redakteur
 Charles Théophile Gaudin (Charles Gaudin; Charles-Théophile Gaudin; 1822–1866), Schweizer Botaniker und Paläontologe in Lausanne